Thiraratsakul ist der Familienname folgender Personen:

 Anupap Thiraratsakul (* 1979), thailändischer Badmintonspieler
 Apichai Thiraratsakul (* 1976), thailändischer Badmintonspieler